Povondra je příjmení těchto osobností:

 Josef Povondra (1871–1940) – český major četnictva a zakladatel daktyloskopické sbírky
 Pavel Povondra (1924–2013) – český geolog a mineralog, po němž je pojmenován minerál povondrait ze skupiny turmalínu
 Přemysl Povondra (* 1943) – český malíř, grafik, ilustrátor a pedagog
 Tomáš Josef Povondra (1786–1832) – český katolický duchovní, rektor olomoucké univerzity

fiktivní postavy
 František Povondra – postava Čapkova románu Válka s Mloky